Jodhpur, også skrevet Djodpur, kan henvise til:
 Jodhpur (stat) – tidligere indisk fyrstestat indtil Indiens uafhængighed i 1947, området indgår nu i delstaten Rajasthan
 Jodhpur (by) – indisk by, tidligere hovedstad i staten Jodhpur
 Jodhpur (distrikt) – indisk distrikt i delstaten Rajasthan med Jodhpur som administrationsby

Se også 
 Jodhpurs – en type bukser som anvendes ved ridning